Gai Tici (orador) o Gai Titi, cavaller i orador romà
 Gai Tici (polític) o Gai Titi, polític romà